Merck KGaA, een Duits chemie- en farmaciebedrijf
 Merck & Co., een Amerikaans farmaciebedrijf